Cal Comte o Castell de Godmar, antiga masia senyorial de Badalona
 Cal Comte (Torroja del Priorat), antiga masia de Torroja del Priorat
 Cal Comte o Palau dels Comtes de Centelles (Osona)
 Cal Comte (la Torre de l'Espanyol), edifici a la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre)
 Cal Comte (Granyena de Segarra), edifici a Granyena de Segarra (Segarra)